Atirador, tipo de soldado

Atirador (aviação), aviador que opera armas de fogo

Filmes

Shooter, com Mark Wahlberg, exibido no Brasil como Atirador e em Portugal como O Atirador

Sniper (filme), com Tom Berenger, traduzido no Brasil como O Atirador

Desambiguação